Puchar Świata w skokach narciarskich 2016/2017 – 38. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 25 listopada 2016 na skoczni Rukatunturi w fińskiej Ruce, a zakończyła 26 marca 2017 na Letalnicy w słoweńskiej Planicy. W terminarzu, który został zatwierdzony w czerwcu 2016 roku podczas kongresu FIS w Cancún, znalazło się 27 konkursów indywidualnych (w tym 5 w lotach narciarskich) oraz 6 konkursów drużynowych (w tym 2 w lotach narciarskich).

Nowością w kalendarzu Pucharu Świata w skokach narciarskich był turniej Raw Air. Pierwsza edycja tego cyklu odbyła się w dniach 10–19 marca 2017 w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. W dniach 15–16 lutego 2017 po raz pierwszy rozegrano zawody w Korei Południowej – w miejscowości Pjongczang przeprowadzono próbę przedolimpijską.

Podczas sezonu z różnych powodów doszło do zmian w planie Pucharu Świata:
 konkursy w Niżnym Tagile zostały odwołane z powodu braku siatek chroniących przed wiatrem oraz problemów z wypłacaniem premii finansowych za poprzednie zawody Pucharu Świata w tym miejscu; zostały one przeniesione do Lillehammer;
 z powodu silnego wiatru konkurs w Innsbrucku został skrócony do jednej serii;
 z powodu deszczu oraz silnego wiatru odbyła się tylko jedna seria drugiego konkursu lotów w Oberstdorfie;
 z powodu silnego wiatru drugi konkurs indywidualny w Pjongczangu przeniesiono ze skoczni dużej na normalną (HS109);
 z powodu silnego wiatru odwołano konkurs w Lillehammer (w ramach Raw Air); postanowiono, by zamiast niego odbyły się dodatkowe, jednoseryjne zawody w Vikersund 17 marca, jednak również to uniemożliwiły niekorzystne warunki atmosferyczne;
 z powodu zmiennego, zbyt silnego wiatru odbyła się tylko jedna seria drugiego konkursu indywidualnego na Letalnicy w Planicy.

Na terenie Finlandii, w Lahti, w dniach 22 lutego – 5 marca 2017, rozegrano Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, niezaliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Pucharu Narodów.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów 

Legenda:

Skocznie 

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata 2016/2017 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 
Stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów 
Stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich 

Stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni 
Stan po zakończeniu 65. Turnieju Czterech Skoczni

Klasyfikacja generalna Raw Air 

Stan po zakończeniu 1. Raw Air

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów 
Przed każdymi zawodami Pucharu Świata rozgrywano kwalifikacje, wyłaniające uczestników konkursu głównego, przy czym:
 na skoczniach dużych awansowało 40 najlepszych skoczków, ponadto udział w konkursie miała zapewniony pierwsza dziesiątka bieżącej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (w przypadku kwalifikacji do pierwszego konkursu brano pod uwagę klasyfikację końcową sezonu 2015/2016),
 na skoczniach mamucich (konkursy lotów) awansowało 30 najlepszych skoczków, ponadto udział w konkursie miała zapewniona pierwsza dziesiątka bieżącej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach (w przypadku kwalifikacji do pierwszego konkursu brano pod uwagę aktualną klasyfikację Pucharu Świata).

Ewentualne skoki zawodników z pierwszej dziesiątki w serii kwalifikacyjnej nie były oceniane przez sędziów. W przypadku braku startu zawodnika sklasyfikowanego w pierwszej dziesiątce, automatyczną kwalifikację uzyskiwał kolejny zawodnik spoza niej.

W przypadku kwalifikacji do konkursów Turnieju Czterech Skoczni rezultaty skoczków z prawem automatycznego awansu do zawodów głównych również wliczano do wyników serii kwalifikacyjnej, ponieważ na jej podstawie ustalano pary zawodników w ramach systemu KO. Podobnie było z prologami w ramach Raw Air, gdzie rezultaty wszystkich uczestników wliczano do klasyfikacji generalnej imprezy. Przypadki te wyróżniono w tabeli barwą błękitną.

Nie przeprowadzano ponadto kwalifikacji do ostatniego konkursu indywidualnego w sezonie (tzw. finału Pucharu Świata), w którym prawo startu miało wyłącznie najlepszych 30 zawodników klasyfikacji generalnej PŚ. Gdyby kraj organizujący tę rywalizację (Słowenia) miał mniej niż 4 skoczków w tej grupie, mógłby wystawić dodatkowo tylu zawodników, aby wypełnić ten limit.

Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
Pozycja lidera Pucharu Świata należała do zawodnika, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów, liderem Pucharu Świata był ten zawodnik, który miał na swoim koncie więcej wygranych konkursów. W konkursie indywidualnym inaugurującym nowy sezon żółty plastron, przeznaczony dla lidera, nosił Peter Prevc – zwycięzca poprzedniej edycji PŚ.

Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów 
Pozycja lidera Pucharu Narodów należy do kraju, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu.

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczano kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2016/2017. Kwota oznaczała maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach.

Poniższy wykaz przedstawia kwoty startowe przysługujące danym krajom w poszczególnych periodach. Państwa, których nie podano w poniższej tabeli, mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej 2 skoczków.

W przypadku, gdy w programie zawodów w danej miejscowości ujęte były także zawody drużynowe, każdy kraj mający kwotę niższą niż 4 skoczków, wyjątkowo mógł wystawić do konkursu indywidualnego 4 zawodników posiadających prawo startu w PŚ. Dotyczyło to również w całości turnieju Raw Air.

Grupa krajowa 
Państwo będące gospodarzem zawodów mogło dwa razy w sezonie wystawić dodatkowo (w kwalifikacjach) grupę krajową, składającą się maksymalnie z 6 skoczków. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków (o ile wykorzystano ten przywilej).

Informacje o periodach 
 I period: Letnie Grand Prix
 II period: Letnie Grand Prix
 III period: 25 listopada – 18 grudnia (7 konkursów indywidualnych i 1 drużynowy)
 IV period: 30 grudnia – 6 stycznia (4 konkursy indywidualne)
 V period: 14 stycznia – 29 stycznia (4 konkursy indywidualne i 2 drużynowe)
 VI period: 4 lutego – 16 lutego (6 konkursów indywidualnych)
 VII period: 11 marca – 26 marca (6 konkursów indywidualnych i 3 drużynowe)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

!